Ozierce – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim
 Ozierce – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim
 Sielsowiet Ozierce – sielsowiet na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim
 Ozierce – dawna kolonia na terenie ww. miejscowości